Святого́р — богатырь русского былинного эпоса.

В честь богатыря были названы:
 «Святогор» — русский самолёт, созданный в 1910-х годах;
 Святогор - прозвище в бывшем СССР крупнейшего в мире массового самолёта Airbus A-380;
 «Святогор» — российский ледокол, в 1927 году переименованный в «Красин»;
 «Святогор» — модернизированная версия автомобиля «Москвич-2141», выпускавшегося с 1986 по 2002 год.
 «Святогор» — медеплавильный комбинат, градообразующее предприятие г. Красноуральска.

Персоналии 
 Александр Святогор (наст. фамилия Агиенко Александр Фёдорович; 1889-после 1937) — поэт-анархист, главный идеолог и лидер движения анархистов-биокосмистов.
 Святогор, Кузьма Филиппович (1890 — ?) — российский военный лётчик, участник Первой мировой войны.
 Святогор-Штепин, Василий Данилович (1791—1856) — русский генерал-лейтенант, владелец усадьбы Спас-Нудоль.

См. также 
 Святогорск (значения)
 Святогорье
 Святогорская лавра